Bakałarzewo (plaats), plaats in Polen
 Bakałarzewo (gemeente), gemeente in Polen